Oranjestad (Aruba)
 Oranjestad (Sv. Eustazije)